Across Five Aprils – romanzo di Irene Hunt del 1964
 Across Five Aprils – film del 1990 diretto da Kevin Meyer
 Across Five Aprils – gruppo musicale statunitense